La acción militar es un concepto que se refiere a cualquier acción de guerra; es decir, al combate bélico.
 

Se usa frecuentemente en medios audiovisuales.

Véase también 
 Cine de acción
 Videojuego de acción
 Videojuego de acción-aventura
 Praxeología
 Acción ejecutiva (desambiguación)

Referencias

Enlaces externos

Terminología militar